

Sciences et techniques

Architecture, construction et construction navale 
 Un gousset est une pièce de charpente.

Biologie 
 Le gousset, ou poche ventrale ( en anglais) de certains chats (domestiques ou sauvages) est un large repli de peau relâchée, sous le ventre.

Construction mécanique 
 Un gousset est une équerre de renfort formée par une pièce à chant.

Horlogerie 
 Une montre de gousset est une montre portée dans une poche du même nom.

Culture et société

Habillement 
Un gousset peut être :
 une pièce de tissu située aux aisselles ;
 une petite poche, dans laquelle on place une montre de gousset ;
 une petite pièce de coton ou de soie, placée à l'entrejambe d'un collant, pour permettre de le porter à même la peau ;
 un « gousset de mailles », technique de cotte de mailles, cousu sur le pourpoint et servant à protéger les articulations (aisselles, creux des coudes, envers des genoux).

Héraldique 
 Un gousset est une pièce qui apparaît dans les blasons, et qui tire son nom du gousset en habillement.

Histoire 
 Les goussets sont les oreillons de cubitière dans une armure médiévale.

Patronyme 

 Thomas Gousset (1792-1866), un cardinal et théologien français ;
 Nasser Martin-Gousset (1965-), un danseur et chorégraphe français de danse contemporaine.

Toponyme 
 La rue Vide-Gousset est une voie du  de Paris, en France.

Notes et références 

Patronyme français